Moldava může znamenat

 Moldava – obec v okrese Teplice
 Moldava nad Bodvou – město v Košickém kraji na Slovensku
 Moldava – španělské označení Vltavy
 Nová Moldava (Moldova Nouă) – rumunské město v Banátu
 Stará Moldava (Moldova Veche) – rumunské město v Banátu

Podobné názvy 
 Moldova
 Moldávie
 Moldavsko